«РЭД 2» () — комедийный боевик режиссёра Дина Паризо, продолжение экранизации комикса «Красный». В главных ролях Брюс Уиллис, Джон Малкович, Мэри-Луиз Паркер, Ли Бён Хон, Кэтрин Зета-Джонс, Энтони Хопкинс и Хелен Миррен. Премьера в США состоялась 19 июля 2013 года, в России — 1 августа 2013 года.

Сюжет 
Вышедший на пенсию тайный агент ЦРУ Фрэнк Мозес (Брюс Уиллис) после событий первого фильма в магазине встречается со своим коллегой и сослуживцем Марвином Боггсом (Джон Малкович), который уговаривает Фрэнка поучаствовать в ещё одном деле. Фрэнк отказывается. Снаружи магазина Марвин опять пытается уговорить Фрэнка, но безуспешно. Когда Марвин уезжает, его машина взрывается. Фрэнк и Сара приходят на его похороны. Фрэнк подозревает, что Марвин инсценировал свою смерть, как это было ранее, и даже втыкает ему в руку иголку, но Марвин не реагирует. Фрэнк убеждается, что он мёртв, и произносит прощальную речь, не скрывая слёз. После похорон, к нему подходят агенты ФБР и забирают Фрэнка в комплекс . Там агенты расспрашивают его о проекте «Паслён», но Мозес говорит, что ему ничего об этом неизвестно. В комплекс врывается со своими людьми Джек Хортон (Нил Макдонаф) — продажный агент, нанятый правительством для получения информации. Он добирается до Фрэнка, расстреливая всех сотрудников, и требует информацию, угрожая пытать Сару в случае отказа. Фрэнк побеждает почти всех людей Хортона, но тот чуть не убивает его. Вовремя появляется Марвин (который в самом деле инсценировал свою смерть) и ранит Хортона, после чего отводит Фрэнка к машине, возле которой их ждёт освобождённая им Сара. В пути Марвин объясняет, что кто-то выложил в Сеть документ о том, что они участвовали в операции под названием «Паслён». Фрэнк хочет спрятать Сару, но она отказывается. Генерал армии США решает сообщить министру обороны и прессе, что из-за документа все будут охотиться за «Паслёном» и окажутся под ударом, но Хортон убивает его и заказывает Фрэнка его старому знакомому и лучшему наёмному убийце в мире — корейцу по имени Хан Чо Бай (Ли Бён Хон).

Фрэнк и Марвин допрашивают начальника военной разведки (Титус Уэлливер). Он говорит им, что «Паслён» — атомная бомба, сделанная во время Холодной войны для удара по СССР, но утерянная в Москве, куда была доставлена по частям. Изобрел бомбу Эдвард Бэйли (Энтони Хопкинс), которого в то время Фрэнк с командой должны были доставить в Москву, а потом вернуть, но их автомобиль был взорван. Директор МИ-6 Филлипс (Тим Пиготт-Смит) находит Викторию Уинслоу (Хелен Миррен) и просит её убить Фрэнка, или они убьют её. Она соглашается, но предупреждает Фрэнка об этом и о Хане. Хан прибывает в Нью-Джерси и поселяется в том же отеле, где и команда Фрэнка, но они угоняют его самолет и летят в Париж искать продавца информации по кличке Лягушатник (Дэвид Тьюлис). Они встречают старую знакомую Фрэнка из русской разведки, Катю Петрокович (Кэтрин Зета-Джонс), и она им помогает. Они решают взять Лягушатника в ресторане, но Сара выдаёт себя, и он убегает на мотоцикле. Его преследуют Фрэнк и Катя на Porsche Carrera и Марвин с Сарой на Citroen 2CV, им удаётся его поймать. Сара убеждает его отдать им ключ от сейфа, где хранится какая-то информация. Катя зовет Фрэнка на ужин под предлогом поделиться сведениями, но он выпивает отравленное вино и теряет сознание, а Катя забирает ключ. Марвин, предвидя что-то подобное, подменил ключ, и Катя забрала подброшенный, связанный с террористами. Во время прогулки по Парижу на Фрэнка и Марвина нападает Хан, но они сбегают по канализации. В банке Катю из-за ключа арестовывают, а Фрэнк, Марвин и Сара находят отчёт о проекте «Паслён» и узнают, что изобретателя бомбы держат в заключении уже 32 года.

Они направляются в Англию, где их встречает Виктория и инсценирует их убийство. Хортон идёт по их следу и находит мёртвого Лягушатника. Виктория и Фрэнк проникают в психушку, в особый сектор I.C.E., обнаруживают там сошедшего с ума доктора Бэйли и освобождают его. Виктория сдаётся, чтобы выяснить, зачем МИ-6 заперли его на 32 года. Фрэнк, Сара, Марвин и доктор Бэйли прилетают в Россию, где их встречает Иван Симонов (Брайан Кокс). В Москве на них нападает Хан, но прибывшие полицейские отвлекают его. Пока он дерётся с ними, Фрэнк и остальные скрываются. Виктория узнаёт причину заключения Бэйли и просит сообщить Фрэнку, но директор Филлипс отказывается и приказывает убить её, но она сбегает. Фрэнк, Марвин, Сара и Бэйли проникают в Кремль и находят там «Паслён». Катя пытается им помешать, но все-таки переходит на их сторону из-за давней любви к Фрэнку.

Виктория звонит Фрэнку и рассказывает ему, что Бэйли был заперт потому, что хотел взорвать бомбу, а не продать. Бэйли тут же раскрывает себя и признаётся, что это он выложил документ о «Паслёне» и хочет отомстить МИ-6 за гибель своей жены и маленького сына. Оказывается, он работает с Хортоном. Хортону нужна красная ртуть, которая находится в бомбе. Они забирают «Паслён», а Бэйли убивает Катю и вызывает спецназ, подставив команду Фрэнка. Но Хортон сажает Бэйли на самолет, летящий на военную базу в Колорадо, чтобы запереть его снова и выкачивать из него информацию. Фрэнка, Сару и Марвина хотят расстрелять за убийство офицера внешней разведки, но их спасают Виктория и Иван Симонов. Тем временем Бэйли освобождается из плена, убивая отравляющим газом всех в самолете, кроме Хортона, и сажает самолет в Лондоне. Все решают лететь туда, но у ангара, где стоит самолет, на Фрэнка нападает Хан, но Мозес убеждает его помочь им обезвредить бомбу. Хан соглашается, но говорит, что после этого все равно убьёт Фрэнка. Бэйли укрывается в Иранском посольстве в Лондоне. В обмен на красную ртуть ему переводят деньги, а после он убивает всех иранских покупателей и Хортона и активирует часовой механизм бомбы. Фрэнк, Сара, Марвин и Хан проникают в посольство. Виктория им помогает. Они находят бомбу и забирают её с собой.

Бэйли не удаётся сбежать из посольства из-за вмешательства Виктории. Он возвращается и берёт в заложники Сару, пока другие отстреливаются от охраны. Бэйли сажает Сару в машину и уезжает, за ними гонятся Хан с Викторией, а Фрэнк и Марвин угоняют вертолет. Марвин пытается обезвредить бомбу. Иранцы гонятся за ними и убивают пилота, вертолёт падает, но Фрэнку и Марвину удаётся выжить. Они добираются до Бэйли в самолете. Он отпускает Сару с Фрэнком и бомбой, а сам улетает. Все готовятся к взрыву, и он происходит... но взрывается именно самолёт с улетающим Бэйли. Как оказалось, они спрятали бомбу там раньше. Хан требует деньги за самолет, но Фрэнк пропускает его претензии мимо ушей.

В конце Фрэнк, Сара и Марвин едут на задание в Каракас, где Сара устраивает панику в одном из баров, без разбору стреляя из пистолета-пулемёта.

В ролях

Создание

Разработка 
В январе 2011 года поступило сообщение, что Summit Entertainment наняла сценаристов Эриха Хобера и Джона Хобера написать сценарий к сиквелу в связи с финансовым успехом первого фильма. В марте 2011 года Хелен Миррен заявила, что она готова к фильму. В октябре 2011 года Summit Entertainment выпустила первый синопсис и объявила, что премьера «РЭДА 2» состоится 2 августа 2013 года. В феврале 2012 года Дин Паризо, снявший фильмы «В поисках Галактики» и «Аферисты: Дик и Джейн развлекаются», вступил в финальные переговоры на пост режиссёра фильма. В мае 2012 к актёрскому составу «РЭДА 2» присоединились Кэтрин Зета-Джонс и Ли Бён Хон. Также в мае стало известно, что Энтони Хопкинс, возможно, сыграет в фильме злодея Эдварда Бэйли. В июле 2012 года Нил Макдонаф начал переговоры о присоединении к актёрскому составу фильма. 7 сентября 2012 The Hollywood Reporter сообщил, что Дэвид Тьюлис сыграет в фильме торговца информацией по прозвищу Лягушатник.

Съёмки 
Съёмки начались в конце сентября 2012 года в Монреале. В середине октября производство фильма переместилось в Париж, а затем в конце месяца — в Лондон.

Отзывы 
 В 2020 году журнал Maxim включил фильм в список «12 самых бредовых фильмов про Россию».

Примечания 

Фильмы-боевики США
Кинокомедии США
Фильмы-боевики Франции
Кинокомедии Франции
Фильмы-боевики Канады
Кинокомедии Канады
Фильмы-боевики 2013 года
Кинокомедии 2013 года
Фильмы Summit Entertainment
Комедийные боевики
Фильмы о Париже
Фильмы о Москве
Фильмы о Лондоне
Экранизации комиксов WildStorm
Фильмы о ЦРУ
Фильмы на английском языке
Фильмы на французском языке
Фильмы на русском языке
Фильмы США 2013 года
Фильмы Канады 2013 года
Фильмы Франции 2013 года
Фильмы-сиквелы
Фильмы о ядерной войне и ядерном оружии
РЭД
Фильмы Lionsgate Films
Фильмы с музыкой Алана Сильвестри